Odžaci est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Odžaci, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Odžaci, une ville et une municipalité situées dans la province autonome de Voïvodine et dans le district de Bačka occidentale ; 
Odžaci, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina.